

Anno 
 518 o 518 a.C.

Codici 
 518 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Marine Observatory, di Amburgo, in Germania

Matematica 
 518 – numero